Saillac kan syfta på ett par olika franska kommuner

 Saillac, Corrèze 
 Saillac, Lot